est la formule brute de plusieurs isomères.

 adalimumab, numéro CAS 
 infliximab, numéro CAS